Подборок — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Подборок — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.

Россия 
 Подборок — посёлок в Рогнединском районе Брянской области.